A Copa da França de Futebol de 1968-69 foi uma competição realizada na França, contando como a 52ª edição da história. Teve como campeão o Olympique de Marseille, que derrotou o Bordeaux na final por 2 a 0.

Fases finais 
Abaixo está o esquema das fases finais da competição, que teve diversas outras fases anteriores.

¹Houve uma terceira partida de desempate entre Angers e Lyon, com vitória do primeiro por 3 a 1.
²Houve uma terceira partida de desempate entre Red Star e Sedan, com vitória do segundo por 3 a 1.
³Houve uma terceira partida de desempate entre Sedan e Strasbourg, com vitória do primeiro por 3 a 2.

Final

Ligações externas 
 

Copa da França de Futebol
1968 no futebol
1969 no futebol